Långängen kan syfta på:

 Långängen, Hallsberg – en del av tätorten Hallsberg belägen
 Långängen, Lidingö – en stadsdel i Lidingö stad, Stockholms län
 Långängen-Elfviks naturreservat – ett naturreservat på östra delen av Lidingö
 Långängen, Stocksund – ett bostadsområde i östra delen av kommundelen Stocksund i Danderyds kommun
 Långängen, Norrtälje kommun – ett fritidshusområde i Norrtälje kommun
 Långängen, Göteborg - en gata på södra Hisingen. I området huserar Långängens scoutkår.